Château d’Eau () steht für:
 Château d’Eau de Glihn, siehe Wasserturm Ghlin 
 Château d’Eau (Métro Paris), Station der Pariser Métro
 Château d’eau de Montmartre, Wasserspeicher in Paris
 Château d’Eau (Cachoeira do Sul), Rio Grande do Sul, Brasilien